Janisze ist ein polnischer Ortsname:
 Janisze (Ełk), Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren (bis 1945: Johannisberg, Kreis Lyck, Ostpreußen)
 Janisze (Ryki), Ort im Powiat Rycki, Woiwodschaft Lublin